И́горь Лощи́лов:
 Лощилов, Игорь Евгеньевич (род. 1965) — российский литературовед.
 Лощилов, Игорь Николаевич — советский и российский писатель.